Tweede klasse 1957-58 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1957/58, over het Nederlandse voetbal